«Химпром» — название ряда организаций в России, сокращение от слов химическая промышленность:

 «Химпром» — в городе Волгограде,
 «Химпром» — в городе Новочебоксарске,
 «Химпром» — в Ленинградской области.
 «Химпром» — в городе Кемерово.
 «Усольехимпром» — в городе Усолье-Сибирское.
 «Химпром» Государственное предприятие в г. Первомайский Харьковской области.